Târgoviște, Románia
 Targoviste (Bulgária)
 Targoviste megye, Bulgária